Шампионска лига 2013/14 е 22-рото издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 59-о от началото.

Квалификационна фаза 

При жребия отборите ще бъдат разделени съгласно петгодишната клубна ранглиста на „поставени“ (по-силни) и „непоставени“ (по-слаби) отбори.

Първи квалификационен кръг 
Първите срещи ще се играят на 2 юли, а реваншите са на 9 юли 2013 г.

Втори квалификационен кръг 
Първите срещи ще се играят на 16 и 17 юли, а реваншите са на 23 и 24 юли 2013 г.

Трети квалификационен кръг 
От третия квалификационен кръг има два разделени потока: в потока на шампионите играят националните първенци само срещу други национални шампиони, докато „преследвачите“ т.е. отборите, завършили на второ, трето или четвърто място, играят помежду си в потока на нешампионите. Отпадналите от този кръг отбори участват в плейофите на Лига Европа 2013/14.

Първите срещи ще се играят на 30 и 31 юли, а реваншите са на 6 и 7 август 2013 г.

Плейоф 
Последният квалификационен кръг е наречен „Плейоф“ с цел по-добър маркетинг. От този кръг правата за излъчване на определени срещи се продават централно от УЕФА, за да се генерира по-голям медиен интерес, което от своя страна трябва да доведе до по-високи приходи от реклама. Отпадналите от този кръг отбори участват в груповата фаза на Лига Европа 2013/14.

Първите срещи ще се играят на 20 и 21 август, а реваншите са на 27 и 28 август 2013 г.

1 ПАОК Солун заема мястото на украинския Металист Харков, които са отстранени от турнирите на УЕФА за този сезон, след като е доказано, че са участвали в уреждане на мачове.
2 На 27 август Апелативният спортен съд потвърди наказанието, наложено от УЕФА над Фенербахче, с което турският клуб е отстранен от по-нататъшно участие в европейските клубни турнири тази година и за последващите две години, в които клубът се класира за тях. Причината е доказан случай на уреждане на мачове. Мястото на Фенербахче в Лига Европа е определено на 30 август чрез жребий от 30-те отпаднали отбора на плейофите за Лига Европа.

Групова фаза 

Жребият се проведе в Монако на 29 август 2013. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Те са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите ще играят на принципа всеки-срещу-всеки на разменено гостуване. Мачовете ще се играят на 17 – 18 септември, 1 – 2 октомври, 22 – 23 октомври, 5 – 6 ноември, 26 – 27 ноември, и 10 – 11 декември 2013. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, а третият отбор в групата отива в шестнайсетинафиналната фаза на Лига Европа. Аустрия Виена ще направи дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 

Осемте победители от групите, заедно с отборите завършили на 2-ро място се теглят в 8 двойки, които играят 2 мача помежду си. В тази фаза не могат да се срещнат отбори от същата група или от същата футболна асоциация. Победителите от групите играят реванша като домакини.

Жребият беше теглен на 16 декември 2013 г. в Нион, Швейцария. Първите мачове се играха на 18, 19, 25 и 26 февруари 2014, а реваншите ще са на 11, 12, 18 и 19 март 2014.

Четвъртфинал 
От фазата на четвъртфиналите отборите се теглят от една обща урна, като първият изтеглен отбор е домакин в първия мач. Жребият се състои на 21 март 2014 г. Мачовете се играят на 1 и 2 април 2014 г. (първи срещи), както и на 8 и 9 април 2014 г.

Полуфинал 
Тегленето на жребия за тази фаза се изтегли на 11 април 2014 г. Първите мачове ще се играят на 22 и 23 април, а реваншите на 29 и 30 април 2014 г.

Финал

Източници

Вижте също 
 Лига Европа 2013/14

Европейска шампионска лига
Сезон 2013/14 във футбола